

Personen
 Bekaert (geslacht), Belgische adel
 Ignace Bekaert-Baeckelandt (1775-1839), Belgisch ondernemer en volksvertegenwoordiger
 Leo Leander Bekaert (1855-1936), Belgisch ondernemer, oprichter staalfirma Bekaert en burgemeester van Zwevegem
 Leon Antoine Bekaert (1891-1961), Belgisch ondernemer en burgemeester van Zwevegem
 Marcel Bekaert (1923-1992), Belgisch wielrenner en koersorganisator
 Geert Bekaert (1928-2016), Belgisch kunstenaar
 Antoine Bekaert (1930-1990), Belgisch ondernemer en burgemeester van Zwevegem
 Piet Bekaert (1939-2000), Belgisch kunstenaar
 Paul Bekaert (1948), Belgisch advocaat
 Johnny Bekaert (1949), Belgisch grafisch ontwerper

Ondernemingen
 Bekaert (staal), staalfirma te Zwevegem
 Bekaert Textiles, textielfirma te Waregem
 Bekaert Building Compagnie (BBC), bouwfirma te Anzegem
 Brouwerij Bekaert
 Brouwerij Bekaert (Kortrijk)
 Brouwerij Bekaert (Torhout)